

Aziende
Piranha Interactive Publishing – editor di software statunitense
Piranha Bytes – azienda sviluppatrice di videogiochi tedesca
Piranha Games – azienda sviluppatrice di software canadese
Piranha Games (Macmillan) – etichetta di software di MacMillan Publishing

Editoria
The Piranha – giornale satirico degli studenti del Trinity College di Dublino

Film
Piranha – serie di film
Piranha – film del 1972
Piraña (Piranha) – film del 1978
Piranha - La morte viene dall'acqua – film del 1995
Piranha – film del 2006
Piranha 3D – film del 2010
Piranha 3DD – film del 2012

Fumetti
Piranha – personaggio immaginario della Marvel Comics
Piranha Press – fumetti della DC Comics (1989-1993)
Piranha Club – la fraternità potente e omonima nel fumetto Ernie/Piranha Club

Militare
ALR Piranha –  progetto intrapreso di velivolo delle Forze aeree svizzere
MAA-1 Piranha – missile aria-aria brasiliano
MOWAG Piranha – tipo di veicolo corazzato da combattimento della compagnia svizzera Mowag
USS Piranha (SS-389) – sottomarino classe Balao statunitense

Musica
Piranha – album della Fullerton College Jazz Band del 2000
Piranha – singolo dei Tripping Daisy del 1995
Piranha – singolo delle The Grace del 2007

Pesci
Piranha – pesce carnivoro d'acqua dolce

Videogiochi
Pipino Piranha – personaggio della serie di videogiochi Nintendo Mario

Altro
Piranha – un sistema di data mining
Soluzione piranha – miscela di acido solforico e perossido d'idrogeno utilizzata per particolari pulizie

Pagine correlate
Piranhas
Pirana (disambigua)